Babino est un toponyme qui peut désigner :
Babino, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Bobov dol et dans l'oblast de Kyoustendil ;
Babino, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane ;
Babino, un village de la République de Macédoine situé dans la municipalité de Demir Hisar.
 Babino, un village polonais dans la voïvodie de Podlachie.